Le coup de l’escalier est une combinaison standard du jeu de dames dans laquelle plusieurs dames de l'adversaire sont tour à tour piégées contre une des bandes du damier dans une succession de prises évoquant un escalier. La description de ce coup date de 1787.

Principe du coup de l'escalier 

Après généralement un ou plusieurs envois à dame, les dames adverses sont capturées dans un enchaînement de prises sur des diagonales voisines. La première prise des Blancs amène, par une sorte de coup de ricochet, le premier chaînon d'une seconde prise, généralement une rafle qui mène à dame. Voir animation.

Il existe des compositions basées sur ce mécanisme en escalier qui utilisent trois ou quatre dames adverses. Certaines variantes exploitent les principes de la prise majoritaire ou du collage pour capturer les dames ennemies.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

escalier